Cookstown (plaats), plaats in Noord-Ierland
 Cookstown (district), district in Noord-Ierland